Aristajos (gr.  Aristraîos, łac. Aristaeus) – w mitologii greckiej ojciec Akteona; syn Apolla i nimfy Kyrene; wychowanek Chejrona; mąż Autonoe. Opiekun stad, ogrodów i pasiek.

Według jednego z mitów zakochał się w pięknej Eurydyce, żonie Orfeusza, którą zobaczył w dolinie Tempe. Nie wiedząc, że jest ona żoną króla Tracji, zaczął ją ścigać, aż samą Eurydykę ukąsił wąż, co spowodowało jej śmierć. Bogowie ukarali go za śmierć Eurydyki. Sprawili, że pszczoły wyginęły. Aristajos dowiedział się tego od Proteusza. Aby ubłagać bogów, złożył im ofiarę z wołów pozostawionych na słońcu. Po dziewięciu dniach narodził się z nich nowy rój pszczół.

Jego atrybutem był łuk.

Bogowie greccy